Dane Cross (3 de outubro de 1983) é um ator e diretor pornográfico.

Em 2010 foi vencedor do AVN Award para  Best Male Newcomer,XBIZ Award para New Male Performer of the Year, e o  XRCO Award paraNew Stud. Cross era estudante de cinema, tendo trabalhdo como cameraman de jornais de TV.

Em 2011 dirigiu seu primeiro filme na Vivid Entertainment.

Prêmios
2010 XBIZ Award - New Male Performer of the Year

Referências

Ligações externas 
 

Naturais de São Francisco (Califórnia)
Atores pornográficos dos Estados Unidos